NCB kan syfta på:

 NCB – svensk skogsindustrikoncern 1959 - 1994
 NCB – en organisation som förvaltar anslutna nordiska och baltiska kompositörers, textförfattares och producenters rättigheter, se Nordisk Copyright Bureau